Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7, 8 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Соревнования прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналисты.

Действующим чемпионом Европы в беге на 400 метров являлся Мартин Руни из Великобритании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 9 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 30 легкоатлетов. Результат 45,19, показанный Джонатаном Борле, стал самым быстрым в истории предварительных забегов на чемпионатах Европы.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Португалец Рикарду душ Сантуш установил новый национальный рекорд (45,14), который позволил ему попасть в финал по времени. Янис Лейтис во второй раз на турнире улучшил рекорд Латвии: 45,56 в забеге и 45,53 в полуфинале.

Четыре спортсмена показали результаты быстрее 45 секунд, что стало повторением рекорда для полуфинальной стадии чемпионата Европы. Столько же человек разменяли этот рубеж в 2010 году.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 10 августа 2018 года. Спустя день после победы на дистанции 400 метров с барьерами на старт вышел норвежец Карстен Вархольм. Однако сил на второй финал ему не хватило и он финишировал последним, значительно уступив собственному личному рекорду. Уверенную победу одержал лидер сезона Мэттью Хадсон-Смит, лидировавший с самого старта. Спустя 8 лет на пьедестал вновь поднялся Кевин Борле: в 2010 году он стал чемпионом, а в 2018-м завоевал серебряную медаль. Третьим стал его брат-близнец Джонатан Борле.

Примечания

Ссылки 
 

бег